Urso - em inglês, bear

Localidades
Bear (Delaware)

Outros
Urso (cultura gay) - uma subcultura da comunidade gay no qual os homens são pesados, corpulentos, peludos e/ou barbudos.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos